Colònia del Transvaal, territori sota govern britànic directe entre el 1902 i l'establiment de la Unió de Sud-àfrica el 1910
 Província de Transvaal, província de Sud-àfrica entre el 1910, com a successora de la Colònia de Transvaal, fins a la fi de l'Apartheid, el 1994 quan fou esquarterada 
 República del Transvaal, estat independent durant la segona meitat del  i més tard va esdevenir la Província de Transvaal 
 Sport Vereniging Transvaal, club surinamès de futbol de la ciutat de Paramaribo